Jakob Ulfeldt er navnet på flere personer:

 Jakob Ulfeldt (rigsråd) (1535-1593) – til Selsø og Kogsbølle, dansk rigsråd og diplomat
 Jakob Ulfeldt (rigskansler) (1567-1630) – til Bavelse, Egeskov Slot, Orebygård og Urup, dansk rigskansler, diplomat, opdagelsesrejsende og søn af ovenstående
 Jakob Ulfeldt (landsdommer) (død 1631) – til Bavelse, dansk landsdommer